Melrose – miejscowość na Bermudach
 Melrose – miejscowość w Szkocji
 Melrose – zimowa odmiana jabłoni

Miejscowości w USA 
 Melrose – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Melrose – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Melrose – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Melrose – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Curry
 Melrose – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Melrose – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Douglas
 Melrose – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Melrose – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Gminy w USA 
 Melrose (ang. Melrose Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Melrose (ang. Melrose Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Melrose (ang. Melrose Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Melrose (ang. Melrose Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Melrose (ang. Melrose Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Melrose (ang. Melrose Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Melrose (ang. Melrose Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Melrose (ang. Melrose Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Zobacz też 
 Melrose Abbey – opactwo w Szkocji
 Melrose House – wiktoriańska rezydencja w Pretorii w Południowej Afryce
 Melrose Park – ujednoznacznienie
 Melrose Place – amerykańska opera mydlana